Ра́азику — эстонский топоним:

 Раазику — деревня в уезде Харьюмаа.
 Раазику — волость в уезде Харьюмаа.
 Раазику — мыза в уезде Харьюмаа.